«Із розплющеними очима» () — короткометражний фільм режисера Еріка Бефвінга. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Опис 
Одного дня батько без жодних попереджень вчиняє самогубство, викинувшись із вікна. Син знаходить записку: «Сподіваюся, колись я тобі знову подобатимусь». Фільм, знятий через 25 років після події, присвячений цим словам. Вони переслідували колишнього хлопчика, а тепер уже дорослого Еріка Бефвінґа. Хіба можна любити батька, який зникає, не лишивши можливості запитати про причину? Малий Ерік Бефвінґ заховався у власному намальованому світі. Тепер він старанно аналізує родинні фото. Негативи перетворюються на позитиви і навпаки. Але не варто довіряти постановочним фото, бо родинні хроніки що далі, то сильніше нагадують прокляття, від якого не втекти жодному з поколінь. Фотографії втрачають хронологічну послідовність, крутяться у вихорі, допоки не зупиняються в точках перетину залежностей і страхів.

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docukorotko2014/iz-rozplyushchenimi-ochima/ 

Документальні фільми 2013
Документальні фільми Швеції
Фільми Docudays UA